Домн († между 303 и 305 годами) — святой епископ Салонский, священномученик; считается святым покровителем города Сплита (Хорватия). Дни памяти — 11 апреля, 7 мая.

Святой Домн (Domnio или Domnion), или Дуэ (хорв. Duje), был первым епископом Салонским, что в Далмации (совр. Хорватия). Он был умучен во время гонения христиан при соправлении римского императора Диоклетиана вместе с восемью воинами, из которых Филокал (Philocalus), Ахаик (Achaicus) и Палотин (Palotinus) почитаются святыми. Иногда считают, что св. Домн был послан на проповедь в Далмацию апостолом Петром вместе с апостолами от 70-ти. 

В Сплите, расположенном в восьми километрах от Солина, имеется Собор Святого Домна, где  с VII века покоятся его мощи (здание первоначально построено как мавзолей Диоклетиана).

Примечания

Ссылки 
 Saint Domnion
 St. Domnio

Святые Далмации
Христианские святые IV века
Святые Хорватии
Святые по алфавиту
Священномученики
Католические святые
Епископы IV века